Музеи, посвящённые композитору Сергею Прокофьеву:

 Музей Сергея Прокофьева в селе Сонцовка — музей в селе Сонцовка Покровского района Донецкой области.
 Музей Сергея Прокофьева в Москве — музей в Камергерском переулке в Москве.